Die Saison 1957/58 war die zwölfte Spielzeit der Klass A als höchste sowjetische Eishockeyspielklasse. Den sowjetischen Meistertitel sicherte sich zum insgesamt sechsten Mal der ZSK MO Moskau, während aufgrund einer Ligenverkleinerung zur folgenden Spielzeit gleich sechs Mannschaften in die zweite Liga abstiegen.

Modus 
Die 16 Mannschaften der Klass A wurden in der Hauptrunde in vier Gruppen mit je vier Teilnehmern eingeteilt, wobei jede Mannschaft sechs Spiele absolvieren sollte. Letztendlich wurde jedoch auf die Austragung mehrerer Spiele verzichtet. Anschließend spielten die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe in der Finalrunde, in der sie viermal gegen jeden Gruppengegner spielten, wodurch die Anzahl der Spiele pro Mannschaft 28 betrug. Meister wurde die Mannschaft mit den meisten Punkten in der Finalrunde. Die übrigen acht Mannschaften spielten gegeneinander um den Klassenerhalt, wobei im Anschluss an die 28 Spiele die beiden besten Mannschaften der Abstiegsrunde in der Klass A blieben und die übrigen sechs Mannschaften abstiegen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe C 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe D 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Beste Torschützen

Sowjetischer Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Artikel bei championat.ru (russisch)

1957
Eishockeysaison 1957/58